Deux compétitions portent le nom de Critérium international :
 le Critérium international, course hippique disputée à l'hippodrome de Saint-Cloud, en France.
 le Critérium international de cross cyclo-pédestre (1924-1949, précurseur du Championnat du monde de cyclo-cross organisé par l'UCI à partir de 1950), en France.
 le Critérium international de la route, course cycliste française.